Синомастодо́н (, буквально: китайский мастодонт) — род вымерших млекопитающих из семейства гомфотериевых (Gomphotheriidae). Известны из отложений верхнего миоцена — нижнего плейстоцена Юго-Восточной и Восточной Азии (Китай, Япония и Индонезия). Вид Sinomastodon yangziensis существовал, по имеющимся датировкам, между 1,2—1,6 млн. лет назад. Представителей рода не следует путать с представителями родов Mammut и Sinomammut из другого семейства хоботных, Mammutidae, которых обычно называют «мастодонтами».

Sinomastodon очень похожи на современных слонов, имеют размеры от 3,6 до 5,3 м. По ископаемым остаткам из Китая описано несколько видов, наиболее известным из которых является Sinomastodon hanjiangensis (верхний миоцен и нижний плиоцен провинции Шаньси). Вид описан по неполному скелету взрослой особи (размером 5,3 м), включая верхнюю и нижнюю челюсти, зубы, бивни и другие кости. По ископаемым зубам описаны вид Sinomastodon sendaicus из плиоценовых отложений Японии в 1924 году, а также Sinomastodon bumiajuensis из верхнего плиоцена остова Явы, ранее относимый к роду Tetralophodon. Одна известная особь S. hanjiangensis была 30-летним животным ростом 2,07 метра и предположительным весом в 2,1 тонны.

Филогения 
Положение рода в семействе гомфотериевых иллюстрирует следующая кладограмма:

Примечания 

Гомфотериевые
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
†